Генерал:
 Генерал (1927) — американская комедия с участием Бастера Китона
 Генерал (1992) — военная драма режиссёра Игоря Николаева с Владимиром Гостюхиным в главной роли.
 Генерал (1998) — криминальная драма режиссёра Джона Бурмена.